Le sedi di Recanati e Loreto furono unite varie volte nel corso della loro storia.
 Diocesi di Recanati - sede soppressa della Chiesa cattolica in Italia
 Prelatura territoriale di Loreto - prelatura territoriale della Chiesa cattolica in Italia